Capanna Alpinisti Monzesi – rifugio alpino a Erve conosciuto anche come "Capanna Monza"
 Rifugio Arnaldo Bogani – rifugio alpino a Esino Lario denominato tra il 1906 e il 1945 "Capanna Monza"